1B steht für:
 Astra 1B, ein Fernsehsatellit der SES Global
 Chevrolet 1B, ein Pkw-Modell
 H-1B, der Name eines speziellen Visum-Typs
 Türksat 1B, ein Fernsehsatellit der Turksat Satellite Communication and Cable TV Operation AS 
 First Baseman, Position im Baseball

1b steht für:
 1b, die zweite Kampfmannschaft eines Sportvereins
 HAT-P-1b, ein Exoplanet

1-B steht für:
 Rondo 1-B, ein Wolkenkratzer in der Innenstadt der polnischen Hauptstadt Warschau

1B